Геллман () — прізвище, що зустрічається у США та Німеччині.

Відомі носії 
 Геллман Давид Роберто (більш відомий як Дейв Лепар; 1980—2006) — провідний вокаліст і гітарист шведської глем-метал-групи  Crashdïet .
 Джером Геллман (1928—2021) — американський кінопродюсер.
 Ернесто Геллман (1898—1952) — італійський шахіст, національний майстер.
 Ліліан Геллман (1905—1984) — американська письменниця, сценарист і драматург.
 Маррі Гелл-Ман (1929—2019) — американський фізик-теоретик, лауреат Нобелівської премії з фізики 1969 року за відкриття системи класифікації елементарних частинок, автор кваркової моделі та самого терміну «кварк».
 Мартін Геллман (. 1945) — американський криптограф, один з основоположників теорії асиметричних криптосистем.
 Монте Геллман (1932—2021) — американський кінорежисер, сценарист, актор, кінопродюсер і монтажер.

Див. також 

 Теорема Гельмана-Фейнмана